ima više značenja.

 Kanabihromen, enzim
 Kanadsko radiodifuzno preduzeće ()